Cratere Richardson – cratere lunare
Cratere Richardson – cratere su Marte